Caroline (Canada); een plaats in de Canadese provincie Alberta
Caroline (New York); een plaats in de Amerikaanse staat New York
Caroline County (Maryland); een county in de Amerikaanse staat Maryland
Caroline County (Virginia); een county in de Amerikaanse staat Virginia
Carolinen of Caroline-eilanden; een eilandengroep in de Grote Oceaan, grotendeels van Micronesia en deels van Palau
Caroline-atol; een van de Line-eilanden in Kiribati
Caroline (voornaam); een vrouwelijke voornaam
Hr.Ms. Caroline (1940); een Nederlandse hulpmijnenveger
Caroline Records; internationaal platenlabel

Zie ook
Radio Caroline; de eerste zeezender voor de Britse kust
Carolina (doorverwijspagina)